Het Wereldkampioenschap rally in 2009 was de zevenendertigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Wijzigingen reglementen 
 Voor het eerst sinds 1996 wordt er toegestaan om een rally op verschillende ondergronden te laten houden (bijvoorbeeld asfalt en gravel). Dit wordt toegestaan onder de voorwaarde dat een bepaalde ondergrond op twee opeenvolgende dagen wordt gebruikt.

 De complete lengte van de competitieve route wordt verhoogd naar 400 kilometer (voorheen was dat 360 kilometer).

 Het maximaal aantal monteurs dat tegelijkertijd aan een auto mag werken is gereduceerd van 12 naar 8 mensen. Bij kleinere (gelokaliseerde) servicegelegenheden zijn dat er maximaal 4.

Puntensysteem 
 Punten wordt uitgereikt aan de top 8 geklasseerden.

Kalender

Teams en rijders

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs

Standen ondersteunende kampioenschappen

PWRC

JWRC

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  Officiële website World Rally Championship
 Resultaten op Juwra.com
 Resultaten op eWRC-results.com

2009
Rally in 2009